Лян Цяо (; род. 6 июля 1969) — китайский кинорежиссёр.

Биография 
Родился 6 июля 1969 года. В 1990 году окончил  при  в городе Чанчунь, провинция Гирин. В 1996 году получил степень магистра по специальности режиссура в Пекинской киноакадемии. Преподаёт там же.

Фильмография 
 上海故事 (короткометражный, 1995)
 人类的敦煌 (документальный, 1997)
 梅雨季节 (2001)
 都市没有地平线 (2003)
 塬上/Хохлатый ибис/Crested Ibis (2017)

Награды 
 2015 — награда за лучшую режиссёрскую работу, 22-ой .
 2017 — лауреат первой премии «Золотой святой Георгий» за фильм «Хохлатый ибис» (, ), XXXIX Московский международный кинофестиваль.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Лауреаты Московского кинофестиваля (Золотой Георгий)
Режиссёры Китая